Paraonides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Cerruti 1909. Paraonides ingår i familjen Paraonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Paraonides